Juan Mónaco venceu a primeira edição do torneio, derrotando Jarkko Nieminen na final por 6–4, 6–3

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Janko Tipsarević (Segunda rodada)
 Tommy Haas (Quartas de final, desistiu)
 Juan Mónaco (Campeão)
 Philipp Kohlschreiber (Segunda rodada)

<li>  Lukáš Rosol (Primeira rodada)
<li>  Jarkko Nieminen (Final)
<li>  Viktor Troicki (Quartas de final)
<li>  Nikolay Davydenko (Primeira rodada)

Chave

Finais

Metade superior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= G Pella
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Ł Kubot
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05=
| RD1-team05= D Goffin
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06=
| RD1-team06= G Žemlja
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= M Russell
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= V Troicki
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= G Soeda
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= A Ghem
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= T Kamke
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= B Becker
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=LL
| RD1-team15= A Bedene
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= N Davydenko
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=3

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= J Tipsarević
| RD2-score01-1=6<sup>1
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= G Pella
| RD2-score02-1=7<sup>7
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= G Žemlja
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6<sup>3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= V Troicki
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7<sup>7
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=<small>3/WC
| RD2-team05= J Mónaco
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= A Ghem
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= T Kamke
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08= A Bedene
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= G Pella
| RD3-score01-1=7<sup>7
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= V Troicki
| RD3-score02-1=6<sup>5
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=<small>3/WC
| RD3-team03= J Mónaco
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= T Kamke
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= G Pella
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6<sup>8
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=<small>3/WC
| RD4-team02= J Mónaco
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=7<sup>10
| RD4-score02-3=
}}

Metade inferior

Qualificatório
Cabeças de chave

  Aljaž Bedene (Qualificador, Lucky loser)  Łukasz Kubot (Qualificado)
  Guido Pella (Qualificado)
  João Sousa (Qualificador)

<ol start="5">
<li> Federico Delbonis (Primeira rodada)
<li> Illya Marchenko (Segunda rodada)
<li> Jesse Huta Galung ''(Segunda rodadad)
<li> Evgeny Korolev (Qualificado)
</ol>

Qualificados

  Evgeny Korolev
  Łukasz Kubot

<li>  Guido Pella
<li>  André Ghem

Lucky losers
  Aljaž Bedene

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S